Панкорбо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эбро. Занимает площадь 59 км². Население — 534 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 63 км.

В 816 году вблизи Панкорбо произошла битва, в которой войско мавров под командованием  одержало победу над войском басков и их союзников, возглавлявшимся графом Памплоны Веласко.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бургоса